Shyer ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Shyer (* 1941), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Christopher Shyer, kanadischer Schauspieler

Siehe auch:
 Scheier
 Scheyer